De guerre lasse peut faire référence à :
 De guerre lasse, le  roman de Françoise Sagan, publié en 1985.
 De guerre lasse, film français réalisé par Robert Enrico, sorti en 1987, adapté du roman de Françoise Sagan.
 De guerre lasse, film français réalisé par Olivier Panchot, sorti en 2014.
 De guerre lasses, film français réalisé par Laurent Bécue-Renard, sorti en 2003.